Krandegan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Krandegan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,55), 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 111,23), 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 111,24), 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 109,57), 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,93), 
 Desa Krandegan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 111,51), 

Robotskapade Indonesienförgreningar